Инволуција може да се односи на више појмова:
 Инволуциона трансформација у геометрији је тип трансформације
 Инволуција (подвлачење) у биологији је тип гаструлације
 Инволуција (медицина), у медицини је процес деформације, дегенерације и ороњавања тела у старости.